Литвиненко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Литвиненко, Адель Николаевна (1926—2016) — передовик производства, оператор прокатного стана, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета УССР.
 
 
 Литвиненко, Анна Павловна (род. 1952) — солистка концертного объединения «Эстрада» государственного учреждения «Московское государственное концертное объединение «Москонцерт», народный артист Российской Федерации.
 
 Литвиненко, Виталий Иванович (род. 1970) — украинский хоккеист.
 
 Литвиненко, Григорий Евлампиевич (1914—1995) — Герой Советского Союза.
 
 Литвиненко, Екатерина Петровна (1921—1997) — советская актриса.
 
 Литвиненко, Игорь Николаевич (род. 1968) — советский и украинский футболист.
 Литвиненко, Ирина Андреевна (в браке — Эктова; род. 1987) — казахстанская легкоатлетка.
 
 
 Литвиненко, Олег Фёдорович (1973—2007) — казахстанский футболист.
 Литвиненко, Ольга Владимировна (род. 1983) — российский политик, член Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
 Литвиненко, Павел Андреевич (1924—1990) — полный кавалер ордена Славы, Герой Социалистического Труда.
 Литвиненко, Пётр Степанович (1904—1971) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Литвиненко, Святослав Иванович (род. 1942) — украинский дирижёр, народный артист Украины, профессор Национальной музыкальной академии имени П. И. Чайковского.
 Литвиненко, Семён Самойлович (1899—1943) — Герой Советского Союза.
 
 
 Литвиненко, Тихон Петрович (1913—1944) — Герой Советского Союза.
 Литвиненко, Трофим Афанасьевич (1910—1963) — Герой Советского Союза.
 Литвиненко, Фёдор Григорьевич (1873 — не ранее 1907) — член II Государственной думы от Киевской губернии.
 Литвиненко, Юлия Леонидовна (род. 1976) — украинская телеведущая, журналист.
 Литвиненко, Юрий Николаевич (1957—2009) — российский историк.
 Литвиненко, Яна Эдуардовна (род. 1999) — российская футболистка.

Составные фамилии 
 Литвиненко-Вольгемут, Мария Ивановна (1892—1966) — советская оперная певица.

См. также 
 
 
 Литвиненково